Ectoneura är ett släkte av kackerlackor. Ectoneura ingår i familjen småkackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Småkackerlackor
Ectoneura